

Patronymes 
 Famille Davignon, famille de la noblesse belge :
 Étienne Davignon (1932), homme d'affaires et homme politique,
 Gilles Davignon (1780-1859), industriel et financier, membre du Congrès de 1830.
 Henri Davignon (1879-1964), écrivain et sénateur, membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique,
 Julien Davignon (1854-1916), homme politique ;
Henry Davignon (1846-1917) général français,
Jean Davignon (1935-), chercheur en médecine québécois,
 Joseph-François Davignon (1807-1867), médecin, patriote républicain du Bas-Canada.

Personnage de fiction 
Dansonsurlepon y Davignon

Toponymie 
Le lac Davignon est situé dans la ville de Cowansville, dans la région de Montérégie au Québec.

Homonymie de patronyme